Der FSV Barleben 1911 ist ein Fußballverein aus der nördlich von Magdeburg liegenden Einheitsgemeinde Barleben im Bundesland Sachsen-Anhalt. Die Heimstätte des Vereins ist der Sportplatz am Barleber Anger. Als größter Erfolg in der Vereinsgeschichte gilt der Gewinn des Landesmeistertitels 2014/15.

Die erste Mannschaft spielt nach dem freiwilligen Rückzug aus der Südstaffel der Oberliga Nordost seit 2018 in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und wird seit Juli 2021 von Christoph Grabinski trainiert.

Vorgeschichte 
Die Chronik des Barleber Fußballs führt bis 1911 zurück, als der erste Sportverein mit einer Fußballsektion gegründet wurde. In den Anfangsjahren trat der Verein jedoch nicht überregional in Erscheinung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Verein 1945 auf Betreiben der sowjetischen Besatzungsmacht aufgelöst, trotzdem existierte weiterhin der Sportbetrieb. Im Zuge der Reorganisation des Betriebssportes auf Produktionsgrundlage entstand 1948 die BSG VEM Barleben, eine Betriebssportgemeinschaft, an die sich die 1945 gebildete Sportgemeinschaft anschloss. In den darauffolgenden Jahren verbuchte der 1950 in BSG Motor Barleben umbenannte Verein einige Erfolge. So gehörte man von 1952 bis 1954 sowie 1956/1957 der Bezirksliga Magdeburg an. Von 1957 bis zur Wiedervereinigung beider deutscher Staaten spielte Barleben für viele Jahre durchgehend in der Bezirksklasse, jedoch erfolgte 1987/88 der Abstieg in die Kreisliga. Mit dem Ende der DDR erfolgte die Umgründung der BSG Motor Barleben in die SG Motor Barleben.

Nach Einführung des DFB-Ligensystems in Ostdeutschland fand sich die SG Motor Barleben zur Saison 1990/91 demzufolge auf Kreisebene wieder. Mitte der 1990er Jahre gelang dem Barleber Fußball mit dem Aufstieg in die Landesklasse die Rückkehr auf FSA-Ebene.

Geschichte 
Im Jahr 1997 gingen die Fußballer ihren eigenen Weg und traten aus der SG Motor Barleben aus und gründeten ihren eigenen Verein. In Tradition an die erste Barlebener Fußballmannschaft nannten sie den Verein FSV Barleben 1911. Am Ende der Saison 2003/04 stieg der FSV nach langjähriger Zugehörigkeit aus der Landesklasse ab. Lediglich das Fehlen von Absteigern in der Ohrekreisliga verhinderte 2005 den weiteren Niedergang des Vereins. Erst 2008 fanden die Rot-Schwarzen wieder in den überregionalen Fußball zurück, wobei mit einem erneuten Aufstieg sogar der Durchmarsch in die nunmehr siebtklassige Landesliga gelang. Obwohl der Verein den direkten Abstieg hinnehmen musste, folgte im Jahr des 100-jährigen Bestehens der sofortige Wiederaufstieg in die Landesliga Nord. Nach den Platzierungen drei und vier stieg der FSV Barleben mit Platz eins im Jahr 2014 ungeschlagen in die Verbandsliga Sachsen-Anhalt auf. 2015 gelang mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalts der erstmalige Aufstieg in die Oberliga, sodass der Verein in der Spielzeit 2015/16 erstmals in der fünfthöchsten Spielklasse des DFB-Ligensystems aktiv war. In der neuen Liga gelang der Mannschaft von Trainer Mario Middendorf mit dem neunten Platz bereits einige Spieltage vor dem Saisonende der ungefährdete Klassenerhalt, welcher mit einem 13. Platz auch in der darauffolgenden Spielzeit realisiert wurde. Nach der dritten Saison in der Oberliga, der ersten unter Trainer Jörn Schulz, und dem erneuten sportlichen Klassenerhalt zog sich der Verein aus wirtschaftlichen Gründen in die Verbandsliga zurück.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein in der Regel auf dem Sportplatz am Barleber Anger aus, der über einen Rasenplatz (Hauptplatz) und einen Kunstrasenplatz verfügt. Stehen jedoch Spiele an, welche einer höheren Sicherheitsstufe bedürfen oder sofern mehr als 1.000 Zuschauer zu einem Heimspiel erwartet werden, finden diese nicht auf dem heimischen Sportplatz statt.

Spieler und Trainer der Herrenmannschaft

Bilanz seit 2001

Sachsen-Anhalt-Pokal

Erfolge 
 Hallenkreismeister Landkreis Börde (2007/08)
 Kreismeister Landkreis Börde (2007/08)
 Meister Landesklasse 4 (2008/09)
 Meister Landesklasse 2 (2010/11)
 Meister Landesliga Nord (2013/14)
 Landesmeister Sachsen-Anhalt (2014/15)

Weblinks 
 www.fsvbarleben.de

Barleben, FSV
Barleben, FSV
Barleben, FSV
Barleben
Gegründet 1997